Roccamonfina kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Roccamonfina, Kampanien, kommun, Kampanien, Provincia di Caserta, 
 Roccamonfina (berg) – ett berg och tidigare vulkan Kampanien, 

Robotskapade Italienförgreningar